Tukkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stockholmen (ö i Finland, Österbotten, Jakobstadsregionen, lat 63,71, long 22,68), 
 Tukkisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Tukkisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Tukkisaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar